John Isaac Hanna (né le  à Sydney, Nouvelle-Écosse, Canada — mort le ) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien qui a joué pour les Rangers de New York, les Canadiens de Montréal, les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey ainsi que pour les Crusaders de Cleveland de l'Association mondiale de hockey.

Biographie

Statistiques

Joueur 

|-
| 1953-1954 || Bruins de Sydney ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1954 || Franklins de North Sydney || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1954-1955 || Reds de Trois-Rivières ||  || 42 || 3 || 6 || 9 || 107 || 9 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 1955-1956 || Ramblers de Philadelphie || EHL || 28 || 1 || 4 || 5 || 13 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ || 40 || 3 || 14 || 17 || 101 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1956-1957 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ || 43 || 1 || 14 || 15 || 64 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 1957-1958 || Lions de Trois-Rivières || LHQ || 48 || 3 || 25 || 28 || 66 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1957-1958 || Reds de Providence || LAH || 7 || 0 || 3 || 3 || 24 || 3 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 1958-1959 || Rangers de New York || LNH || 70 || 1 || 10 || 11 || 83 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1959-1960 || Rangers de New York || LNH || 61 || 4 || 8 || 12 || 87 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1960-1961 || Rangers de New York || LNH || 46 || 1 || 8 || 9 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1960-1961 || Indians de Springfield || LAH || 18 || 2 || 2 || 4 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1961-1962 || As de Québec || LAH || 65 || 0 || 17 || 17 || 85 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1962-1963 || As de Québec || LAH || 70 || 7 || 21 || 28 || 61 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || Canadiens de Montréal || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || As de Québec || LAH || 58 || 4 || 14 || 18 || 54 || 9 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
| 1964-1965 || As de Québec || LAH || 70 || 9 || 25 || 34 || 83 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1965-1966 || As de Québec || LAH || 69 || 4 || 22 || 26 || 93 || 6 || 0 || 1 || 1 || 20
|-
| 1966-1967 || As de Québec || LAH || 67 || 6 || 20 || 26 || 54 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1967-1968 || Flyers de Philadelphie || LNH || 15 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || As de Québec || LAH || 24 || 1 || 12 || 13 || 27 || 14 || 2 || 6 || 8 || 34
|-
| 1968-1969 || Totems de Seattle || WHL || 71 || 25 || 27 || 52 || 49 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1969-1970 || Totems de Seattle || WHL || 66 || 9 || 33 || 42 || 38 || 6 || 0 || 1 || 1 || 11
|-
| 1970-1971 || Totems de Seattle || WHL || 70 || 20 || 40 || 60 || 68 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || Totems de Seattle || WHL || 36 || 5 || 10 || 15 || 16 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 || Crusaders de Cleveland || AMH || 66 || 6 || 20 || 26 || 68 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Barons de Jacksonville || LAH || 11 || 2 || 4 || 6 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || Eagles de Syracuse || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 

| 198 || 6 || 26 || 32 || 206 ||  ||  ||  ||  || 

| 460 || 35 || 140 || 175 || 499 || 41 || 3 || 12 || 15 || 84

| 243 || 59 || 110 || 169 || 171 || 10 || 0 || 2 || 2 || 13

Entraîneur 

|-
| 1973-1974 || Barons de Jacksonville || LAH || 76 || 24 || 44 || 8 || 36,8 || Non qualifié
|-
| 1974-1975 || Crusaders de Cleveland || AMH || 34 || 14 || 19 || 1 || 42,6 || Remplacé en cours de saison
|-
| 1974-1975 || Eagles de Syracuse || LAH || 29 || 11 || 14 || 4 || 44,8 || Non qualifié
|-
| 1975-1976 || Sharks de Tidewater || SHL || 72 || 24 || 34 || 14 || 43,1 || Non qualifié
|-
| 1976-1977 || Indians de Springfield || LAH || 36 || 12 || 24 || 0 || 33,3  || Remplacé en cours de saison
|-
| 1986-1987 || Huskies de North Iowa || USHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 50 || Intérim

Trophées et honneurs personnels 
 1957-1958 : seconde équipe d'étoiles de la Ligue de hockey du Québec
 1968-1969 :
 coupe George Leader du meilleur joueur de la 
 coupe Hal Laycoe du meilleur défenseur de la 
 première équipe d'étoiles de la 
 1969-1970 : seconde équipe d'étoiles de la 
 1970-1971 :
 coupe Hal Laycoe du meilleur défenseur de la 
 première équipe d'étoiles de la

Références 

Naissance en avril 1935
Décès en novembre 2005
Naissance à Sydney (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Crusaders de Cleveland
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des As de Québec
Joueur des Barons de Jacksonville
Joueur des Eagles de Syracuse
Joueur des Totems de Seattle
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 70 ans
Gagnant de la Coupe George Leader